Štěpení jádra je jaderná přeměna jader, s nukleonovým číslem větším než 4, na více dceřiných jader, již jiných atomů.
 štěpná jaderná reakce – vyvolaná vniknutím cizí částice (většinou neutronu), tedy vnějším vlivem.
 spontánní štěpení – samovolný rozpad, radioaktivní přeměna bez příčiny z vnějšku atomu/jádra, pravděpodobně kvůli krátkému kolapsu silné jaderné interakce (stále předmětem výzkumu).